2-й командный чемпионат Европы по шахматам

Финал второго командного чемпионата Европы по шахматам проходил в Оберхаузене с 20 июня по 2 июля 1961 года. 14 команд; по 10 основных и 2 запасных участника в каждой команде. Проводилось 4 полуфинала, где матчи игрались в 1 круг, и финал, куда допускались команды-победительницы полуфиналов; в 1-м полуфинале, ввиду отказа от участия шахматистов Франции, команды играли между собой 2 матча. Команды СССР и Югославии — победительницы 1-го чемпионата (1957) были допущены сразу в финал, который разыгрывался в 2 круга.

Борьба за 1-е место велась вначале между командами СССР и Венгрии. В 4-м туре советские шахматисты, выиграв матч у команды Венгрии — 6½ : 3½, захватили лидерство и сохранили его до конца чемпионата. Выиграв все матчи, команда СССР заняла 1-е место — 74½ очка. На 2-м месте шахматисты Югославии — 58½ очков, на 3-м — Венгрии — 53.

Полуфиналы

1-я группа

2-я группа

3-я группа

4-я группа

Финал

Составы команд-призёров

Лучшие результаты по доскам и среди запасных участников 
 1-я доска — М. Ботвинник — 6 очков из 9;
 2-я — Л. Портиш — 6½ из 10;
 3-я — П. Керес — 6 из 8;
 4-я — Т. Петросян — 6 из 8;
 5-я — В. Смыслов — 8 из 9;
 6-я — В. Корчной — 8½ из 9;
 7-я — Е. Геллер и Д. Чирич — по 6½ из 9;
 8-я — М. Тайманов — 7½ из 9;
 9-я — Л. Полугаевский — 6½ из 9;
 10-я — И. Трапл (ЧССР) — 6½ из 9;
 запасные — Ф. Бальбе (Испания) — 6½ из 8, Б. Джурашевич — 6 из 8.

Литература

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Европы по шахматам
1961 год в шахматах
Июнь 1961 года
Июль 1961 года
Чемпионаты Европы в 1961 году
Спорт в Германии в 1961 году
Спорт в Оберхаузене
Спортивные соревнования в Северном Рейне-Вестфалии
Чемпионаты Европы в ФРГ
Международные соревнования по шахматам в Германии